Slovo ordinace může označovat:

v lékařství
 ordinace (činnost) – ošetření, vyšetření, stanovení lékařského postupu
 ordinace (místnost) – místnost pro provádění ošetření nebo vyšetření pacientů 

v ekologii a botanice
 ordinace (botanika) – řazení taxonů nebo rostlinných společenstev podle gradientů prostředí

v církevní praxi
 ordinace (katolictví) – vysvěcení jáhna, kněze nebo biskupa
 ordinace (protestantství) – uvedení duchovního do úřadu

Externí odkazy